Jméno Kochánov nese více sídel:
 Kochánov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod

…nebo částí obcí:
 Kochánov (Hartmanice) – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Kochánov (Uhlířské Janovice) – část města Uhlířské Janovice v okrese Kutná Hora
 Kochánov (Světlá nad Sázavou) – část obce Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Kochánov (Teplýšovice) – část obce Teplýšovice v okrese Benešov, v katastrálním území Čeňovice
 Kochánov (Stránecká Zhoř) – část obce Stránecká Zhoř v okrese Žďár nad Sázavou
 Dolní Kochánov – část obce Petrovice u Sušice v okrese Klatovy

…nebo jiných míst:
 přírodní park Kochánov v okolí vesnice Kochánov v okrese Klatovy v Plzeňském kraji

Externí odkazy